St Kilda – centro abitato dell'Australia Meridionale
 St Kilda – centro abitato del Queensland
 St Kilda – centro abitato del Victoria

 St Kilda – centro abitato dell'Alberta

 St Kilda – centro abitato della Nuova Zelanda

 St Kilda – arcipelago
 St Kilda – centro abitato della Scozia